Broughton puede referirse a:

Escocia 
 Broughton (Borders)
 Broughton (Edimburgo)
 Broughton (Orcadas)

Estados Unidos 
 Broughton (Illinois)
 Broughton (Ohio)

Gales 
 Broughton (Flintshire)
 Broughton (Vale of Glamorgan)
 Broughton (Wrexham)

Inglaterra 
 Broughton (Aylesbury Vale), Buckinghamshire
 Broughton (Milton Keynes), Buckinghamshire
 Broughton (Cambridgeshire)
 Broughton (Cumbria)
 Broughton (Mánchester)
 Broughton (Hampshire)
 Broughton (Lancashire)
 Broughton (Lincolnshire)
 Broughton (Northamptonshire)
 Broughton (Oxfordshire)
 Broughton (Claverley), Shropshire
 Broughton (Myddle, Broughton and Harmer Hill), Shropshire
 Broughton (Staffordshire)
 Broughton (Craven), Yorkshire del Norte
 Broughton (Ryedale), Yorkshire del Norte
 Broughton in Furness, Cumbria
 Broughton Gifford, Wiltshire

Otros